Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

5001–5100. • 5101–5200. • 5201–5300. • 5301–5400. • 5401–5500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája

en:List of minor planets: 5001–6000
an:Lista d'asteroides (5001-6000)
ast:Llista d'asteroides (5001-6000)
ca:Llista d'asteroides (5001-6000)
eo:Listo de asteroidoj (5001–6000)
es:Anexo:Asteroides (5001)–(6000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۵۰۰۱ - ۶۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (5001-6000)
it:Lista di asteroidi (5001-6000)
ja:小惑星の一覧 (5001-6000)
la:Index Asteroidum 5001-6000
nn:Nummererte småplanetar/5001–6000
no:Liste over nummererte småplaneter: 5001–6000
pl:Lista planetoid 5001-6000
pt:Anexo:Lista de asteroides (5001-6000)
ro:Lista planetelor minore: 5001–6000
sk:Zoznam planétok 5001-5250
tl:Talaan ng mga planetang menor: 5001-6000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
zh:小行星列表/5001-6000